Атту (остров) — один из Алеутских островов.
 Атту-Стейшн — единственный населённый пункт острова, существовавший с 1943 по 2010 года.
 Атту (Гренландия) — посёлок в Гренландии.

См. также 
 Битва за Атту
 АТУ